Уи́льям Ге́нри Уо́кер (; 29 октября 1897, Уэнсбери — 28 ноября 1964, Шеффилд), более известный как Би́лли Уо́кер () — известный английский футболист в 1920-е и 1930-е годы, а впоследствии футбольный тренер.

Биография 
Уокер родился в Уэнсбери, Стаффордшир. Всю свою карьеру провёл в клубе «Астон Вилла», став одним из легенд клуба. С 1915 по 1933 годы он провёл за «Виллу» 531 матч и забил 244 гола (в том числе 478 матчей и 214 голов в Первом дивизионе; кроме того, Уокер сыграл за «Виллу» 5 матчей в Военной лиге, в которых забил 2 гола). Он до сих пор остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба. В 1920 году он помог «Вилле» выиграть Кубок Англии.

Уокер также выступал за национальную сборную Англии, сыграв за неё 18 матчей и забив 9 голов. Он стал первым англичанином, забившим гол на стадионе «Уэмбли» — это произошло 12 апреля 1924 года в матче против сборной Шотландии.

После завершения карьеры игрока Уокер начал работать в качестве тренера: сначала в «Шеффилд Уэнсдей», выиграв с клубом Кубок Англии 1935 года, а затем в «Ноттингем Форест». В «Ноттингеме» Уокер работал с 1939 по 1960 годы, выведя клуб в Первый дивизион в сезоне 1956/57, а также выиграв с «красными» Кубок Англии в 1959 году.

Достижения в качестве игрока 
 Астон Вилла
 Обладатель Кубка Англии: 1920
 Лучший бомбардир в истории «Астон Виллы»: 244 гола

Достижения в качестве тренера 
 Шеффилд Уэнсдей
 Кубок Англии
 Обладатель: 1935

 Ноттингем Форест
 Кубок Англии
 Обладатель: 1959
 Второй дивизион
 2-е место: 1956/1957
 Третий дивизион (Север)
 Чемпион: 1950/1951
 Суперкубок Англии
 Финалист: 1959

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Астон Вилла»
 Профиль на сайте EnglandFootballOnline.com
 Профиль на сайте AdrianBullock.com

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Тренеры ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Тренеры ФК «Ноттингем Форест»